Édouard le Despenser peut se référer à plusieurs seigneurs anglais du  :
 Édouard le Despenser (1310-1342), soldat ;
 Édouard le Despenser (1336-1375),  baron le Despenser, fils du précédent.